Niedźwiedzi Żleb (słow. Medvedí žľab) – odgałęzienie Doliny Wielickiej w słowackich Tatrach Wysokich
 Niedźwiedzi Żleb (słow. Medvedí žľab) – odgałęzienie Doliny Szerokiej Jaworzyńskiej w słowackich Tatrach Wysokich